Halysiomyces är ett släkte av svampar. Halysiomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Halysiomyces